(pouvant se traduire de l'anglais par « chagrin, regret ou affliction ») peut faire référence à :

Musique

Groupe 

 The Sorrow, un groupe musical autrichien formé en 2005 ;
 The Sorrows, un groupe musical anglo-saxon formé en 1963.

Chanson 

 Sorrow, une chanson du groupe McCoys et reprise ensuite par David Bowie sortie en 1965 ;
 Sorrow, une chanson du chanteur Mort Shuman sortie en 1975 ;
 Sorrow, une chanson du groupe Pink Floyd sortie en 1987 ;
 Sorrow, une chanson du groupe Bad Religion sortie en 2001.
 Sorrow (1994), un disque du groupe The 3rd and the Mortal,

Autres 
 Sorrow, un film américain de Millie Loredo sorti en 2015
 Sorrow, un dessin de Vincent van Gogh réalisé en 1882
 The Sorrow, un personnage de jeu vidéo,

Homonymie de titre